Открытый чемпионат Ванкувера в мужском парном разряде проводится в девятый раз. В сетке основных соревнований 16 пар, четыре из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё одна прошла дополнительный отборочный турнир.

Израильтяне Йонатан Эрлих и Энди Рам — победители соревнований.

Посев 

  Пурав Раджа /  Дивидж Шаран (Четвертьфинал)
  Джордан Керр /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)

<ol start="3">
  Джеймс Серретани /  Адиль Шамасдин ''(Финал)
  '''Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Титул)

Основной турнир

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2013